Zawody w skokach narciarskich na XXIV Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 20–26 lutego 1989 w fińskim Lahti. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Fin Jari Puikkonen (skocznia duża) i reprezentant NRD Jens Weißflog (skocznia normalna). W zawodach drużynowych triumfowali Finowie.

Wyniki

Skocznia duża indywidualnie K-114 (Salpausselkä K-114) 
 Data 20 lutego 1989

Skocznia normalna indywidualnie K-90 (Salpausselkä K-90) 
 Data 26 lutego 1989

Skocznia duża drużynowo K-114 (Salpausselkä K-114) 
 Data 22 lutego 1989

Linki zewnętrzne 
  

1989 w sportach zimowych
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1989#Smučarski skoki